NGC 4706 (другие обозначения — ESO 323-1, MCG -7-26-55, DRCG 56-44, DCL 278, PGC 43411) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4706
Центавр (созвездие)